Elaine – miasto w USA, w stanie Arkansas, w hrabstwie Phillips
 Elaine – piłkarka z Brazylii
 Elaine – postać z cyklu książek Jima Butchera pt. Akta Harry’ego Dresdena
 Elaine – główna bohaterka poematu Alfreda Tennysona Pani z Shalott
 Elaine – postać z legend arturiańskich, córka Pellesa
 Elaine – postać z legend arturiańskich, córka króla Kornwalii Gorloisa i jego żony Igraine
 Elaine – tytuł piosenki z repertuaru Abby